Рубе́ж может означать:
 Рубеж — государственная граница.
 Оборонительный рубеж — определённый командованием рубеж на местности для успешной обороны от противника.

Топоним

Белоруссия

Витебская область 
 Рубеж — деревня в Бешенковичском районе.
 Рубеж — деревня в Браславском районе.
 Рубеж — деревня в Поставском районе.

Гомельская область 
 Рубеж — посёлок в Гомельском районе.
 Рубеж — упразднённый посёлок в Жлобинском районе.
 Рубеж — деревня в Лельчицком районе.

Минская область 
 Рубеж — деревня в Березинском районе.
 Рубеж — деревня в Борисовском районе.
 Рубеж — хутор в Воложинском районе.
 Рубеж — деревня в Клецком районе.
 Рубеж — деревня в Логойском районе.
 Рубеж — деревня в Слуцком районе.

Могилёвская область 
 Рубеж — деревня в Белыничском районе.
 Рубеж — деревня в Кличевском районе.
 Рубеж — деревня в Круглянском районе.
 Рубеж — упразднённая деревня в Могилёвском районе.

Россия 
 Рубеж — деревня в Муниципальном образовании «Благовещенское» Вельском районе Архангельской области
 Рубеж — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области

Украина 
 Рубеж — посёлок в Городнянском районе Черниговской области.

Техника 
 «Рубеж» — название российского берегового противокорабельного ракетного комплекса 4К51.
 «Рубеж» — название российской межконтинентальной баллистической ракеты РС-26.
 «Рубеж» — название белорусского специального автомобиля (штурмового заградительного комплекса).

Искусство 
 «Рубеж» — еженедельный литературно-художественный журнал, издававшийся в Харбине.
 «Рубеж» — российский альманах по социологии.
 «Рубеж» — роман Марины и Сергея Дяченко, Андрея Валентинова и Генри Лайона Олди.
 «Рубеж» — альбом группы «Ночные снайперы».
 «Рубеж» — российский фантастический приключенческий военный исторический драматический кинофильм режиссёра Дмитрия Тюрина.

Геральдика 
 Рубеж — польский дворянский герб.

См. также 
 Рубеж «Танненберг»
 Рубеж ухода
 Пулковский рубеж
 Фареро-Исландский рубеж
 Сурский рубеж обороны
 Лужский оборонительный рубеж
 Рубеж безопасного удаления
 Рубеж перехода в атаку